Knöller ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Knöller (* 1975), deutsche Filmproduzentin
 Friedrich-Wilhelm Knöller (* 1941), deutscher Mathematiker 
 Fritz Knöller (1898–1969), deutscher Schriftsteller
 Johann Georg Knöller (1678–1739), deutscher Manufakturunternehmer
 Karl Knöller (1868–1963), deutscher Heimatforscher, Komponist und Schriftsteller
 Paco Knöller (* 1950), deutscher Künstler